Magdeburger Tor steht für:

 Magdeburger Tor (Helmstedt), eine Straße in Helmstedt, Niedersachsen
 Magdeburger Tor (Hundisburg), ein Tor in Hundisburg, Sachsen-Anhalt
 Magdeburger Tor (Calvörde), ein Stadttor in Calvörde, Sachsen-Anhalt

Siehe auch

 Bronzetür aus Płock